Empty Sky — музичний альбом Елтона Джона. Виданий 3 червня 1969 у Великій Британії і лише 13 січня 1975 у США. Загальна тривалість композицій становить 54:56.

Список пісень 
 «Empty Sky» — 8:29
 «Val-Hala» — 4:12
 «Western Ford Gateway» — 3:15
 «Hymn 2000» — 4:29
 «Lady What's Tomorrow» — 3:09
 «Sails» — 3:45
 «The Scaffold» — 3:18
 «Skyline Pigeon» — 3:37
 «Gulliver/Hay-Chewed/Reprise» — 6:59
 «Lady Samantha» — 3:02 (додатковий)
 «All Across the Havens» — 2:52 (додатковий)
 «It's Me That You Need» — 4:04 (додатковий)
 «Just Like Strange Rain» — 3:44 (додатковий)

Посилання

Примітки 

Альбоми Елтона Джона
Червень 1969